Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Fischer e Philipp Oswald che hanno battuto in finale Niels Desein e Dick Norman 65-7, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (primo turno)
 Jamie Delgado /  Josh Goodall (primo turno)

 Martin Fischer /  Philipp Oswald (Campioni)
 Kevin Anderson /  Gilles Müller (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2008